Ranney ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Ranney (1920–2006), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Ambrose Ranney (1821–1899), US-amerikanischer Politiker
 Helen M. Ranney (1920–2010), US-amerikanische Hämatologin
 J. Austin Ranney (1920–2006), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Karen Ranney, US-amerikanische Schriftstellerin
 Waitstill R. Ranney (1791–1853), US-amerikanischer Politiker
 William Ranney (1813–1857), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Ranney-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika